Guillermo Ramírez puede referirse a:

 Guillermo Ramírez Diez: político chileno de la UDI.
 Guillermo Ramírez Godoy: artista mexicano.
 Guillermo Ramírez Hernández: economista mexicano.
 Guillermo Ramírez Ortega: jugador de fútbol de Guatemala.
 Guillermo Ramírez Valdivia: jugador de fútbol de Venezuela.
 Guillermo Ramírez Vilardell: economista chileno.